Série télévisée
 Under the Skin est une série télévisée australienne créée en 1993.

Cinéma
 Under the Skin est un film britannique réalisé par Carine Adler en 1997 ;
 Under the Skin est un film britannique réalisé par Jonathan Glazer en 2013.

Jeux vidéo
 Under the Skin est un jeu vidéo développé par Capcom, sorti en 2004.

Littérature
 Under the Skin est un roman de Michel Faber publié en 2000 ;
 Under the Skin est le titre original du roman Dans la peau, de James Carlos Blake, publié en 2003.

Théâtre
  est une pièce du dramaturge israélien Yonatan Calderon.

Chanson
 Under the Skin est une chanson du groupe Raven, présente sur l'album Architect of Fear sorti en 1991.

Album
 Under the Skin est un album du groupe Ice sorti en 1993 ;
 Under the Skin est un album de Lindsey Buckingham sorti en 2006 ;
 Under the Skin est un EP du groupe Akroama sorti en 2014.